II чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Румынии с 7 по 15 июля 1962 года.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Полуфинальная стадия

Группа I

Группа II

Финальные матчи 
 За 5 место

 За 3 место

 Финал

Итоговое положение команд

Победитель

Составы

Судьи 
  Панделе Кырлигяну
  Василе Сидя
  Ян Слатс
  Эдгар Федерхофф
  Ханс-Петер Храшка
  Торильд Янерстам

Примечания

Ссылки 
 Сайт Международной Федерации гандбола
 Статистика на сайте todor66
 Профиль на Frauenhandball-Archiv

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Чемпионаты мира в Румынии
Июль 1962 года
Спорт в Румынии в 1962 году
Гандбол в Румынии